Den Namen Heßloch tragen folgende Gemeinden oder Ortsteile:
Dittelsheim-Heßloch, Gemeinde im Landkreis Alzey-Worms
Wiesbaden-Heßloch, ein Stadtteil von Wiesbaden (Hessen)